Lost Highway (álbum) - da banda Bon Jovi
Lost Highway (canção) - da banda Bon Jovi
Lost Highway (filme) - suspense de 1997
Lost Highway Records - pertencente à Universal Music Group Nashville

Desambiguação